Tapan Kumar Adhya (4 de setembro de 1949 -  ) é um botânico e microbiologista   indiano .

Ligações externas
  

Botânicos da Índia